Heinrich Kerkring ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Kerkring (1479–1540), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck, siehe Hinrich Kerckring
 Heinrich Kerkring († 1613), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Heinrich Kerkring († 1670), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Heinrich Kerkring (1610–1693), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Heinrich Diedrich Kerkring (1643–1703), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck